Le café viennois est une préparation à base de café qui peut être servie chaude ou froide.

Boisson chaude 
Le café viennois est une boisson chaude, composée d'un simple ou double expresso, généralement assez léger, si possible avec un café torréfié plutôt clair, surmonté de lait battu avec de la crème fouettée, puis parsemé de chocolat en poudre ou en copeaux pour l'agrément.

A Vienne cependant, l'expression "café viennois" n'existe pas : la spécialité traditionnellement servie dans les cafés et pâtisseries s'appelle le "Melange" et se compose de café mélangé à du lait, le tout surmonté de mousse de lait. Contrairement aux idées reçues en France, le Melange viennois ne contient ni crème fouettée ni chocolat.

Boisson froide 
« Café viennois » peut aussi désigner une préparation froide, et est alors synonyme de café liégeois. Lors de la Première Guerre mondiale, la bataille des forts de Liège donna aux alliés un temps précieux et suscita chez eux un vif intérêt pour Liège. À Paris, on débaptisa ainsi le café viennois, dont le nom évoquait l'ennemi, pour le renommer café liégeois. D'ailleurs, à Liège, qui fut coupée de Paris durant les quatre ans d'occupation, c'est l'expression « café viennois » qui resta en usage.

Notes et références 

Viennois
Boisson italienne
Crème chantilly